Шептулин:
 Шептулин, Александр Петрович (1929—1993) — доктор философских наук, профессор.
 Шептулин, Николай Александрович (1969—2018) — кинорежиссёр и сценарист.